Die Liste der 1000 Friedensfrauen (Eigenschreibweise FriedensFrauen; ) enthält alle 1000 Frauen, die von der Kampagne 1000 Women for the Nobel Peace Prize 2005 für den Friedensnobelpreis 2005 nominiert wurden.

Liste

Literatur 
 1000 Women for the Nobel Peace Prize 2005 (Hrsg.): 1000 PeaceWomen Across the Globe. Scalo, Zürich 2005, ISBN 978-3-03939-039-7 (englisch; deutsche Übersetzung; Projekt WikiPeaceWomen).

Friedensfrauen
Friedensfrauen